Чирково — название населённых пунктов в России:

 Чирково — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Чирково — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Чирково — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Чирково — деревня в Киришском районе Ленинградской области.
 Чирково — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Чирково — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Чирково — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Чирково — село в Лунинском районе Пензенской области.
 Чирково — деревня в Косинском районе Пермского края.
 Чирково — село в Ряжском районе Рязанской области.
 Чирково — село в Бугульминском районе Татарстана.
 Чирково — село в Сурском районе Ульяновской области.
 Чирково — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Чирково — вариант названия деревни Серково в Рыбинском районе Ярославской области.
 Чирково — деревня в Тутаевском районе Ярославской области. 
 Чирково — до 2005 года название деревни Чириково в Базарносызганском районе Ульяновской области.